Karr, a kőzetek felületének oldódásos formája
KARR, egy sci-fi filmszereplő autó